Mit Helfenschwil können folgende St. Galler Gemeinden gemeint sein:
 Niederhelfenschwil
 Oberhelfenschwil